Кубок АФК 2011 — 8-й розыгрыш второго по значимости клубного футбольного турнира Азиатской конфедерации футбола (АФК). Разыгрывается среди клубов стран, уровень развития футбола в которых не достаточно высок для участия в Лиге чемпионов АФК.

Формат и участники 
В групповом этапе турнира приняли участие 32 клуба, в это число вошли 5 специально приглашённых команд: «Эрбиль», «Насаф», «Джаяпура», «Тампинес Роверс» и «Шуртан» и 4 команды, проигравшие в квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Команды были разбиты на 8 групп по 4 команды: 5 групп для Западной Азии и 3 — для Восточной; 2 лучшие команды из группы вышли в плей-офф.

1 «Шуртан» был приглашён для участия в турнире вместо снявшегося «Аль-Ахли» из Бахрейна.
2 «Демпо» был распределён в группы Западной Азии.
3 «Ист Бенгал» был распределён в группы Восточной Азии.

Даты матчей и жеребьёвок

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Плей-офф

1/8 финала 
На этой стадии победитель определялся в одном матче на поле команды, занявшей первое место в группе.

Матчи прошли 24—25 мая 2011 года.

|}

1/4 финала 
Первые матчи прошли 13 сентября, ответные — 27—28 сентября 2011 года.

|}

1/2 финала 
Первые матчи прошли 4 октября, ответные — 18 октября 2011 года.

|}

Финал 
Финальный матч прошёл 29 октября 2011 года на поле одного из финалистов — в Карши.

Награды 
По итогам турнира также были присуждены следующие призы:
 «Самый полезный игрок» (Most Valuable Player Award):  Артур Геворкян ( Насаф)
 «Лучший бомбардир» (Top Scorer):  Иван Бошкович ( Насаф)
 «Приз Честной игры» (Fair Play Award):  Насаф

Лучшие бомбардиры

Примечания

См. также 
 Лига чемпионов АФК 2011
 Кубок президента АФК 2011

Ссылки 
 Кубок АФК 2011 на сайте АФК 
 Русскоязычная версия

2011
Футбол в Азии в 2011 году